Николай Николаевич Суханов: Суханов, Николай Николаевич (1882—1940) — российский революционер, публицист, автор мемуаров, аграрник и экономист.
 Суханов, Николай Николаевич (род. 1960) — советский и российский хоккеист.